Серия C Италии в сезоне 2021/2022 (итал. Serie C 2021—2022) — 48-й розыгрыш третьего по силе дивизиона в системе футбольных лиг Италии. В соревновании принимает участие 60 клубов: 47 из прошлого розыгрыша серии C, 4 худших клуба Серии B сезона 2020/2021, а также 9 лучших клубов из Серии D 2020/21.

Основной турнир

Группа A (Север) 
В этой группе участвовало 20 команд:10 команд из Ломбардии, 3 команды из Венето, 2 команды из Эмилии-Романьи, 2 команды из Пьемонта, 2 команды из Трентино—Альто-Адидже/ Зюдтироля и 1 команда из Фриули-Венеция-Джулия. Леньяно Салус занял последнее место и вылетел из турнира, набрав 30 очков. По решению федерации с команды «Пергокрема» было снято одно очко.Команда Зюйдтироль набрала 90 очков и заняла 1-е место, тем самым выйдя в Серию B. По правилам турнира если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по очным встречам.

Группа B (Центр) 
В этой группе участвовало 20 команд: 7 команд из Тосканы, 4 команды из Эмилии-Романьи, 3 команды из Марке, 2 команды из Абруццо, 1 команда из Лацио, 1 команда из Лигурии, 1 команда из Сардинии и 1 команда из Умбрии. Гроссето набрал 30 очков и вылетел в дивизион ниже. Модена набрала 88 очков и заняла 1-е место в группе, тем самым выйдя в Серию B. По правилам турнира если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по очным встречам.

Группа C (Юг) 
В этой группе участвовало 20 команд: 6 команд из Апулии, 4 команды из Кампании, 3 команды из Сицилии, 2 команды из Базиликаты, 2 команды из Калабрии, 2 команды из Лацио и 1 команда из Молизе. Катания вылетела после 35 тура из-за финансовых проблем, а её результаты были обнулены. Вибонезе занял 19 позицию и вылетел в Серию D, набрав 21 очко. Бари набрал 75 очков и вышел в Серию B.

Плей-офф 
Из раунда плей-офф в этом сезоне в Серию B проходит одна команда.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала 
В 1/8 финала проходит 2 матча. Первые матчи состоялись 8 мая , а вторые матчи состоялись — 12 мая.

Четвертьфиналы 
Как и в 1/8 финала, проходит 2 матча. Первые матчи состоялись 17 мая , а вторые матчи состоялись 20 и 21 мая.

Полуфиналы

Финал 
Победитель финала в следующем сезоне будет выступать в Серии B.

Лучшие бомбардиры плей-офф

Борьба за выживание 
В этом этапе участники борются за сохранение места в Серии C и участие в следующем сезоне.

Участники 
 Витербезе
 Джана Эрминио
 Имолезе
 Паганезе
 Пистойезе
 Про Сесто
 Сереньо
 Тренто
 Фермана
 Фиделис Андрия

Матчи

Джана Эрминио — Тренто 
Первый матч закончился со счётом 3:2 в пользу Тренто и состоялся 7 мая. Второй Матч закончился победой Тренто со счётом 1:0. Джана Эрминио вылетела из турнира.

Сереньо — Про Сесто 
Первый матч закончился вничью со счётом 1:1 и состоялся 7 мая. Второй матч состоялся 14 мая в 18:30 одновременно с матчами Фермана — Витербезе и Паганезе — Фиделис Андрия. Матч закончился со счётом 1:1.

Пистойезе — Имолезе 
Первый матч закончился со счётом 2:1 и прошёл  7 мая. Победил Пистойезе. Второй матч состоялся 15 мая в 16:00. Победу одержал ФК «Имолезе». Пистойезе выбыл из турнира.

Фермана — Витербезе 
Первый матч закончился со счётом 1:0 и прошёл  7 мая. Победу одержала Фермана. Второй матч состоялся 14 мая в 18:30 одновременно с матчами Сереньо — Про Сесто и Паганезе — Фиделис Андрия. Со счётом 2:0 победил Витербезе. Фермана вылетела из турнира.

Паганезе — Фиделис Андрия 
Первый матч закончился со счётом 1:0 в пользу Паганезе  и был проведён 7 мая. Второй матч состоится 14 мая в 18:30 одновременно с матчами Сереньо — Про Сесто и Фермана — Витербезе. Второй матч закончился победой Фиделис Андрии со счётом 1:0.

См. также 
 Серия А
 Серия B
 Серия C
 Серия D

Примечания 

Сезоны Серии C Италии по футболу
Футбол в Италии в сезоне 2021/2022